Nagy Dániel (1886–1944) író, újságíró
 Nagy Dániel (1910–1983) politikus, gazdasági vezető
 Nagy Dániel (1984) labdarúgó 
 Nagy Dániel (1991) labdarúgó 
 Nagy Dániel (1999) autóversenyző

hasonló néven
 Nagy Dániel Viktor (1987) színész